Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Malaysian Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla srbská tenistka Donna Vekićová, která se turnaje nezúčastnila.

Vítězkou dvouhry se stala nejvýše nasazená Dánka Caroline Wozniacká, jež ve finále zdolala rumunskou hráčku Alexandrou Dulgheruovou po třísetovém průběhu 4–6, 6–2 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvácátý třetí singlový titul na okruhu WTA Tour, první od červencové trofeje na Istanbul Cupu 2014.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Malaysian Open
WTA Tour 2015
Sport v Malajsii v roce 2015